Марн има више значења:
 Марн (Охајо)
 Марн (Ајова)